Châteauvieux è un comune francese di 73 abitanti situato nel dipartimento del Varo nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti 

Chateauvieux